Ñuñoa puede referirse a:

 La comuna de Ñuñoa en Santiago, Chile; 
 La Plaza Ñuñoa en Santiago, Chile; 
 La estación de metro Ñuñoa, perteneciente al Metro de Santiago;
 El Distrito de Nuñoa en Perú; o
 El río Nuñoa en Perú.